Эмель — журнал про культуру, традицию и историю существования крымских татар
 Эмель — река в Казахстане (70 км) и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР (180 км).